

Топоніми 
 Накацуґава — японська назва річки Накацу в Японії, у префектурі Ґіфу. (Див. також Накацу)
 Накацуґава — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.